Alors regarde, album de Patrick Bruel ;
 Alors regarde, chanson de Patrick Bruel.